Гай Випстан Апрониан () — политический деятель эпохи ранней Римской империи.

В 59 году Апрониан занимал должность ординарного консула вместе с Гаем Фонтеем Капитоном. Кроме того, он с 57 до, по крайней мере, 86 года входил в состав коллегии арвальских братьев.

После гибели императора Гальбы 15 января 69 года римские провинции одна за другой присягали на верность новому государю Отону. Среди них была и Африка, проконсулом которой в то время был Апрониан. Очевидно, он был назначен на этот пост в 68/69 году, так как это видно из слов Тацита, что провинция поспешно присягнула на верность Отона, возможно, до конца января 69 года.

Примечания

Литература 
 Bengt E. Thomasson: Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Ämter in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian. Paul Aströms Förlag, Stockholm 1996, S. 42f., P 44, ISBN 91-7042-153-6.

Проконсулы Африки